Hermea (en grec antic Ἕρμαια) era un festival dedicat a Hermes que es feia a diverses parts de l'antiga Grècia. Hermes era la deïtat tutelar de la gimnàstica i la palestra i els joves grecs celebraven la seva festa al gimnàs; per l'ocasió es vestien adequadament amb les millors robes, oferien sacrificis al déu i celebraven diverses competicions i jocs que probablement tenien un caràcter més lliure i desenfrenat que habitualment. Inicialment Soló va prohibir la presència d'adults en aquestes festes, però amb el temps aquesta prohibició va caure en desús i en temps de Plató els nois celebraven l'Hermea en presència de persones de totes les edats.

A Creta també se celebrava la festa que tenia moltes similituds amb la Saturnàlia romana: de dia els esclaus gaudien de llibertat i festa, i no tenien una funció esportiva.

A la ciutat de Fèneos a Arcàdia, en la qual Hermes era la deïtat principal, se celebraven jocs i concursos. Altres festes d'Hermes destacades eren les de Pel·lene i Tanagra. En general els detalls de les celebracions no són coneguts.

Referències 

Festivals de l'antiga Grècia
Hermes